Raúl Alfonso Allain Vega (né le 11 novembre 1989 à Lima) est un écrivain, poète, éditeur et sociologue péruvien. Il collabore à des médias tels que América Latina en Movimiento, Rebelión, Pressenza, Crónica Popular et La Onda digital.

Biographie 
Allain est le fils de Manuel Alfonso Allain Santisteban et de Patricia María del Pilar Vega González et petit-fils d'Óscar Allain Cottera, un artiste. En 2007, Allain s'est inscrit à l'Université nationale de San Marcos pour étudier la sociologie.

Carrière 
Allain est l'auteur de La cientificidad del consciente : Conjeturas (2011) et de divers textes publiés dans les médias latino-américains. Ses textes ont été publiés dans les anthologies Abofeteando a un cadáver (2007), Poesía y narrativa hispanoamericana actual (2010), Lima: visiones desde el dibujo y la poesía (2010), Veinte poetas: muestra de poesía contemporánea (2010), El Papa Francisco en el Perú / Versos y prosa (2018) et Antología de poetas críticos (2019), entre autres.

En tant qu'éditeur, Allain a publié des anthologies sur la poétique, les arts visuels et le journalisme Poéticas: selección de artes poéticas por poetas peruanos contemporáneos (2010), Suicidas Sub 21 (2010), Convergencias: muestra de poesía contemporánea (2011), Poiesis hispanoamericana: selección de poesía contemporánea (2012), Eros & Tánatos: poesía y arte contemporáneos (2012), ¡Yo no hice nada!: sobre la idiosincrasia peruana (2013), ¡Palaciego In Memoriam!: selección de textos de Humberto Pinedo (2018), entre autres.

Les anthologies Suicidas Sub 21
, Convergencias: muestra de poesía contemporánea y Poiesis hispanoamericana: selección de poesía contemporánea sont enregistrées à la  de la .

Suicidas Sub 21, un groupe littéraire qu'Allain a créé pendant ses études universitaires, réunissait des auteurs et des poètes, étudiants de diverses universités. Parmi les auteurs qui ont écrit pour le groupe figurent Laura Rosales, Alejandro Mautino Guillén, Indira Anampa et Esteban Poole.

La Maison du Poète péruvien, présidée par le poète José Guillermo Vargas a publié le numéro RAÚL: El oficio sociológico en la poesía de la revue La Casita Estrecha.

En décembre 2013, la proclamation des variables scientifiques qu'elle soulève se voit dans l'article "La educación peruana: una gran estafa" de l'historien, poète et journaliste Humberto Pinedo.

En novembre 2016, 'Análisis de Humberto Pinedo sobre la obra reciente de Raúl Allain' est publiée.

En mai 2021, il participe à la préparation du dossier "Perú: un sueño postergado", publié par l'Agence latino-américaine d'information (ALAI).

En juin 2021, son article "Fémicide et politique criminelle" est publié, traduit par l'Agence de presse internationale  dans l'organisation . En février 2022, "L'éducation émotionnelle: une approche anthropologique" est également publié. En mai 2022, "Enquêter est l'essence du journalisme" est publié. Et en novembre 2022, "Humaniser le travail à l'ère de 'l'esclavage numérique'".

Il a été chroniqueur pour des magazines tels que Réseau Voltaire et Revista Biografia du Brésil. Il est chroniqueur pour le journal Expreso, le journal La Industria, le magazine Lima Gris et Ssociólogos, un média espagnol d'information et de sociologie. Il est collaborateur du journal Diario 16, du portail "La Abeja" et du portail "Insurgencia Magistérial". Ses articles publiés dans sa chronique Maquinaciones sont repris par divers moyens.

Récompenses et honneurs 
En juillet 2019, Allain a reçu le "Prix mondial de l'excellence culturelle" de l' Union hispano-mondiale des écrivains, présidée par . En décembre 2020, il a reçu le "Prix mondial de l'excellence journalistique 'César Vallejo'". En juin 2021, il a reçu le "Prix mondial d'excellence dans la défense des droits de l'homme 'El Águila de Oro'". En juin 2022, il a reçu le "Prix mondial d'excellence dans la défense de la paix avec la justice sociale 'César Vallejo'". Allain dirige actuellement les éditions Río Negro et occupe le poste de consultant international pour l'Association des victimes du harcèlement organisé et de la torture électronique (VIACTEC).

Bibliographie

Articles 
 Hacia un Derecho Humano Público frente a la esclavitud digital, Diario Expreso. Pérou, 2018 (Vers un droit humain public contre l'esclavage numérique)
 Salud mental e inclusión social, Diario Expreso. Pérou, 2019 (Santé mentale et inclusion sociale)
 ¿El Perú es un narcoestado?, Diario Expreso. Pérou, 2019 (Le Pérou est-il un narco-État ?)
 Multilingüismo y pluriculturalidad en el Perú, Diario Expreso. Pérou, 2019 (Multilinguisme et multiculturalisme au Pérou)
 La corrupción bajo el manto del escándalo, Diario Expreso. Pérou, 2020 (La corruption sous couvert de scandale)
 El racismo en el Perú – El cholo que cholea al «cholo», Ssociólogos. Espagne, 2014 (Racisme au Pérou - Le cholo qui chole le «cholo»), référence pour la page en espagnol et autres langues Endophobie.
 Maquinaciones electromagnéticas: Violación de los derechos humanos y la esfera privada, Ssociólogos. Espagne, 2017 (Machinations électromagnétiques: violation des droits de l'homme et de la sphère privée)
 Populismo y manipulación social, Ssociólogos . Espagne, 2020 (Populisme et manipulation sociale)
 Hacia una sociología de Lima, Ssociólogos. Espagne, 2020 (Vers une sociologie de Lima)
 Caso Solsiret: la violencia no tiene género, Ssociólogos. Espagne, 2020 (Affaire Solsiret: la violence n'a pas de genre)
 Crisis política en el Perú, Lima Gris. Pérou, 2020 (Crise politique au Pérou)
 La economía a prueba de la pandemia del Covid-19, Lima Gris. Pérou, 2020 (L'économie mise à l'épreuve par la pandémie de Covid-19)
 El costo social de la corrupción, Lima Gris. Pérou, 2021 (Le coût social de la corruption)
 Perú elimina la inmunidad parlamentaria, Lima Gris. Pérou, 2021 (Le Pérou lève l'immunité parlementaire), texte traduit en français, publié par l'hebdomadaire Pour.
 Vacunagate: la nueva «crisis moral» del Perú, Lima Gris. Pérou, 2021 (Vacunagate: la nouvelle «crise morale» du Pérou)

Anthologie 
 Abofeteando a un cadáver, Bizarro Ediciones - Centro Cultural de España. Pérou, 2007 (Gifler un cadavre)
 Poesía y Narrativa Hispanoamericana Actual, Vision Libros - Lord Byron Ediciones. Espagne, 2010 (Poésie et récit hispano-américains actuels)
 Lima: visiones desde el dibujo y la poesía, Iván Fernández-Dávila. Éditeur. Pérou, 2010 (Lima: visions du dessin et de la poésie)
 Veinte poetas: muestra de poesía contemporánea, IF-D. Éditeur. Pérou, 2010 (Twenty Poets: Contemporary Poetry Sample)
 Catástasis 2011, Ediciones OREM. Pérou, 2011 (Catastase 2011)
 Antología Décimo Aniversario de Lord Byron Ediciones, Liber Factory - Lord Byron Ediciones. Espagne, 2013 (Anthologie du dixième anniversaire des éditions Lord Byron)
 Mixtura Poética, Amantes del País Ediciones - Gaviota Azul Editores. Pérou, 2013 (Mélange poétique)
 Bienagradecido, Amantes del País Ediciones - Gaviota Azul Editores. Pérou, 2017 (Reconnaissant)
 El Papa Francisco en el Perú / Versos y prosa, Amantes del País Ediciones. Pérou, 2018 (Pape François au Pérou / Versets et prose)
 Antología de poetas criticos, Cisnegro. Mexique, 2019 (Critical Poets Anthology)

Éditeur d'anthologies 
 Poéticas: selección de artes poéticas por poetas peruanos contemporáneos (poésie), Raúl Allaín. Éditeur. Pérou, 2010 (Poétique: sélection d'arts poétiques de poètes péruviens contemporains)
 Suicidas Sub 21 (poésie), Raúl Allain / Iván Fernández-Dávila. Editeurs. Pérou, 2010 (Suicides Sub 21)
 Convergencias: muestra de poesía contemporánea (poésie), Editorial Río Negro. Pérou, 2012 (Convergences: spectacle de poésie contemporaine)
 Poiesis Hispanoamericana: selección de poesía contemporánea (poésie), Editorial Río Negro. Pérou, 2012 (Poiesis Hispanoamericana: sélection de poésie contemporaine)
 Eros & Tánatos: poesía y arte contemporáneos (poésie et plastique), Editorial Río Negro. Pérou, 2012 (Eros & Tánatos: poésie et art contemporain)
 Versolibrismo: poesía y arte contemporáneos (poésie et plastique), Editorial Río Negro. Pérou, 2013 (Versesolibrismo: poésie et art contemporain)
 ¡Yo no hice nada!: sobre la idiosincrasia peruana (essais), Amantes del País Ediciones. Pérou, 2013 (Je n'ai rien fait!: à propos de l'idiosyncrasie péruvienne)
 ¡Palaciego In Memoriam!: selección de textos de Humberto Pinedo (journalisme), JustFiction Edition. Lettonie, 2018 (¡Palaciego In Memoriam!: une sélection de textes de Humberto Pinedo)

Rédaction 
 La cientificidad del consciente: Conjeturas, Editorial Emooby. Portugal, 2011 (La Scientificité de la Conscience: Conjectures)

Références

Liens externes 
 Reseña biográfica de Raúl Allain dans le magazine La Onda digital

Naissance en novembre 1989
Naissance à Lima
Écrivain péruvien
Poète péruvien du XXIe siècle
Sociologue
Chroniqueur (médias)
Étudiant de l'université nationale principale de San Marcos
Réseau Voltaire
P569 absent de Wikidata